Зубчатое колесо — термин, который может означать:

 Зубчатое колесо — деталь в виде диска с зубьями на цилиндрической или конической поверхности, входящими в зацепление с зубьями другого зубчатого колеса
 Зубчатое колесо Савара — акустическое механическое приспособление французского физика Феликса Савара

См. также 

 Зубчатая передача